Шипучие таблетки — непокрытые таблетки, обычно содержащие кислотные вещества и карбонаты или гидрокарбонаты, которые быстро реагируют в воде с выделением диоксида углерода; они предназначены для растворения или диспергирования лекарственного средства в воде непосредственно перед приемом.

Таблетки представляют собой спрессованные ингредиенты в плотную массу, которые расфасованы в блистерную упаковку или в пластиковую или металлическую тубу. Порошкообразные ингредиенты также упаковываются и продаются в виде шипучих порошков, упакованные, чаще всего, в блистерные пакетики

Примечания 

Лекарственные формы